Esistono due comuni francesi con questo nome

Francières – Oise
Francières – Somme